Вале́рий Замя́тин:
 Замятин, Валерий Владимирович (род. 1979) — украинский футболист, капитан сборной Украины по мини-футболу.
 Замятин, Валерий Кузьмич (род. 1941) — советский и российский учёный в области машиностроения.